Cheimerius är ett släkte av fiskar. Cheimerius ingår i familjen havsrudefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsrudefiskar
Cheimerius